Radeon HD 5000 – una serie di schede grafiche prodotte da ATI Technologies
 R800 – un microprocessore prodotto da ASCII Corporation